Das WTT Star Contender Doha 2021 war das vierte Turnier der WTT Series 2021 im Tischtennis. Es fand vom 20. bis 25. September 2021 im katarischen Doha statt. Im selben Jahr hatten bereits ein Contender- und ein Star-Contender-Turnier in Doha stattgefunden.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Star Contender Doha 2021 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. September 2021)
 Offizielle Website (abgerufen am 23. September 2021)

Sportveranstaltung in Doha
Tischtenniswettbewerb in Katar
Tischtennisveranstaltung 2021